Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Вікторія Азаренко і Каролін Возняцкі виграли титул, у фіналі перемігши пару Юліана Федак і Міхаелла Крайчек з рахунком 6–1, 7–6(2).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Regions Morgan Keegan Championships
Cellular South Cup, парний розряд
Cellular South Cup, парний розряд